В Естонії налічується близько 7000 річок та струмків, з них 423 довжиною більше кілометра, з них 10 довжиною більше 100 км.

Список річок 

 Виханду (Võhandu) — 162 км
 Пярну (Pärnu) — 144 км
 Пилтсамаа (Põltsamaa) — 135 км
 Педья (Pedja) — 122 км
 Кейла (Keila) — 115 км
 Казарі (Kasari) — 113 км
 Піуза (Piusa) — 109 км
 Піріта (Pirita) — 105 км
 Емайигі (Emajõgi) — 100 км
 Педетсі (Pedetsi)
 Харьяпеа (Härjapea) — колишня річка в центрі Талліна

15 найбільших річок Естонії

Посилання
Estonica: The hydrographic network

Естонія